Vivi steht für:

 Vivi (Demokratische Republik Kongo), Ort in der Demokratischen Republik Kongo
 die Kurzform der Vornamen Vivian und Vivienne
 „Mangiati vivi!“ (auf Deutsch „Lebendig gefressen“), ein Horrorfilm von Umberto Lenzi aus dem Jahr 1980
 Vivi Kola, die erste Schweizer Cola
 Vivi-Oviparie, eine Spezialform der Fortpflanzung

Vivi ist der Name folgender fiktiver Figuren:
 Nefeltari Vivi, eine Prinzessin in der Animeserie „One Piece“
 Vivi Orunitia, ein Schwarzmagier des Videospiels Final Fantasy IX